Bánovce nad Bebravou, città della regione di Trenčín e capoluogo dell'omonimo distretto 
Bánovce nad Ondavou, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice